Sant Martí ist der katalanische Name des Heiligen Martin und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien:

 Sant Martí (Barcelona), Stadtbezirk von Barcelona
 Sant Martí de Llémena, Gemeinde in der Provinz Girona 
 Sant Martí Sarroca, Gemeinde in der Provinz Barcelona 
 Sant Martí de Tous, Gemeinde in der Provinz Barcelona 
 Sant Martí Vell, Gemeinde in der Provinz Girona 

… sowie einiger Kirchen:
 Sant Martí de Capsec, Kirche in der Provinz Barcelona 
 Sant Martí del Clot, Kirche in der Provinz Girona 
 Sant Martí del Corb, Kirche in der Provinz Girona 
 Sant Martí de Solamal, Kirche in der Provinz Girona 
 Sant Martí de la Cortinada, Kirche im Fürstentum Andorra
 Sant Martí de Nagol, Kirche im Fürstentum Andorra